Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is een Nederlands ministerie. Het houdt zich bezig met alle zaken die te maken hebben met de Nederlandse economie, zoals handel, industrie, communicatie, energievoorziening, ondernemen, innovatie en consumentenzaken, en het klimaatbeleid.

Organisatie 
Aan het hoofd van het ministerie staan de minister en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Het ambtelijk hoofd is de secretaris-generaal.

Het ministerie is opgedeeld in verschillende stafafdelingen, directoraten-generaal die zich bezighouden met de opstelling van beleid, diensten en agentschappen die zich met de uitvoering van het beleid bezighouden met volledige ministeriële verantwoordelijkheid en zelfstandige bestuursorganen die met meer zelfstandigheid en beperktere ministeriële verantwoordelijkheid het beleid uitvoeren.

Het ministerie is gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag.

Directoraten-generaal
 Klimaat en Energie
 Bedrijfsleven en Innovatie

Diensten en agentschappen
 Dienst ICT Uitvoering (DICTU)
 Agentschap Telecom
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 Staatstoezicht op de Mijnen
 Centraal Planbureau
 PIANOo (helpt publieke organisaties met aanbestedingsprocessen)

Zelfstandige bestuursorganen (ZBO's)
 de Autoriteit Consument en Markt (ACM)
 het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 de Kamer van Koophandel (KvK)
 de Raad voor Accreditatie (RvA)

Geschiedenis 

Het ministerie werd in 1905 ingesteld als departement van Landbouw, Handel en Nijverheid. Het vestigde zich in 1917 aan een hiervoor gebouwd classicistisch kantoorpand aan de Bezuidenhoutseweg 30.

In 1933 kreeg het de naam ministerie van Economische Zaken die het behield tot 1940. Na 1945 koos men weer voor deze naam en vanaf 1950 werd er een staatssecretaris benoemd.
Op 14 oktober 2010 is het ministerie van Economische Zaken samengegaan met het tweemaal zo grote ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Het ministerie van EZ verliet het pand op de Bezuidenhoutseweg 30 ('B30') en het gefuseerde ministerie betrok het grotere gebouw van LNV op de Bezuidenhoutseweg 73 ('B73').
De samenvoeging gebeurde door het eerste kabinet-Rutte. Bij aantreden van het derde kabinet-Rutte in 2017 herrees het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, maar werd klimaat als beleidsterrein toegevoegd aan wat nu het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ging heten.

Politieke leiding 
Minister van Economische Zaken is Micky Adriaansens (VVD) en minister voor Klimaat en Energie is Rob Jetten (D66), de staatssecretaris van Mijnbouw is Hans Vijlbrief (D66).

Zie ook 
 Lijst van Nederlandse ministers van Economische Zaken
 Lijst van Nederlandse staatssecretarissen van Economische Zaken
 directie Algemene Economische Politiek
 Mijnraad

Externe links 
 Website van het ministerie van Economische Zaken

Economie van Nederland
Economische Zaken
Voedselveiligheidsorganisatie
Landbouw in Nederland